The Other Boleyn Girl může být:

 Králova přízeň (Philippa Gregory) – historický román Philippy Gregoryové z roku 2001 a jeho filmové adaptace:
 To druhé Boleynovic děvče – TV film z roku 2003, režie Philippa Lowthorpe
 Králova přízeň (film)  – film z roku 2008, režie Justin Chadwick